Chiba kan syfta på:

Geologi 
 Chiba (geologi), en geologisk tidsålder under kvartärtiden.

Geografi

Japan 

 Chiba prefektur, administrativ enhet 
 Chiba, stad i Chiba prefektur,